300 steht für:
 das Jahr 300
 300 (Comic), Comicgeschichte (1998) von Frank Miller
 300 (Film), Verfilmung der Comicgeschichte aus dem Jahr 2007
 300: Rise of an Empire, Verfilmung aus dem Jahr 2014
 300 (Multiple Choices), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#3xx – Umleitung
 Ford 300 (Automobil), Pkw-Modell

Siehe auch: